Łyczanka – dolny bieg potoku Spólnik
 Łyczanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw
 Łyczanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna